Курчатов Ігор Васильович (1903—1960) — радянський фізик.
 Курчатов Борис Васильович (1905—1972) — радянський радіохімік.

 Курчатов — місто в Курській області Росії.
 Курчатов — місто в Абайської області Казахстану.